Stati Uniti d'America
Encinal – census-designated place della Contea di Cibola, Nuovo Messico
Encinal – città della Contea di La Salle, Texas